Kuttelwascher ist der Familienname folgender Personen:

 Helmuth Kuttelwascher (* 1940), österreichischer Ruderer
 Horst Kuttelwascher (1937–2016), österreichischer Ruderer
 Karel Kuttelwascher (1916–1959), tschechoslowakischer Flieger der RAF im Zweiten Weltkrieg
 Mina und Otto Kuttelwascher, österreichische Familie, die ein jüdisches Mädchen vor den Nazis versteckte

Siehe auch:

 Karel Kutlvašr (1895–1961), tschechoslowakischer General und Teilnehmer des Widerstandes im Zweiten Weltkrieg